Вассімон-е-Шаплен, Вассімо́н-е-Шапле́н (фр. Vassimont-et-Chapelaine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Емма Шаплен (фр. Emma Shapplin, при народженні Крістель Мадлен Жолітон фр. Crystêle Madeleine Joliton; * 19 травня 1974) — французька співачка.
 Шаплен, Шапле́н (фр. Chapelaine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Жан Шаплен фр. Jean Chapelain Jean Chapelain, 4 грудня 1595, Париж — 22 лютого 1674, там же) — французький поет і літературний критик XVII ст.
 Жуль Клеман Шаплен або Жуль Шаплен (фр. Jules-Clément Chaplain 12 липня, 1839, Нижня Нормандія — 13 липня, 1909, Париж) — французький скульптор і медальєр.
 Шарль Шаплен, Шарль Джошуа Шаплен (фр. Charles Joshua Chaplin; 8 червня 1825, Лез-Анделі, Верхня Нормандія — 30 січня 1891, Париж) — французький живописець.